Il singolare del torneo di tennis Sofia Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Per Hjertquist che ha battuto in finale Vadim Borisov 6-3, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Per Hjertquist (campione)
 Assente
 Hans Simonsson (primo turno)
 Louk Sanders (semifinali)

 Pavel Hutka (secondo turno)
 Stefan Simonsson (secondo turno)
 Leo Palin (primo turno)
 Sean Sorensen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sofia Open 1980